Antonio Valente (Nàpols, Regne de Nàpols, 1520 - 1580), organista i compositor
 Giovanni Valente (Nàpols, 1825 - 1908), compositor italià
 José Ángel Valente (Ourense, 1929 - Ginebra, 2000), escriptor i poeta gallec
 Saverio Valente (Nàpols, segle XVIII), compositor italià
 Vincenzo Valente (Corigliano Calabro, 1855 – Nàpols, 1921), compositor italià